Miejscowości w USA:
 Birch – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lincoln
Gminy w USA:
 Birch (ang. Birch Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Beltrami
 Birch (ang. Birch Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lincoln
W Wielkiej Brytanii:
 Birch – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)
 Birch – miejscowość w Rochdale, w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
Osoby:
 Andreas Birch (1758–1829) – duński biblista
 Charles Birch (1918–2009) – australijski zoolog i ekolog